Die Qualifikation zum CONCACAF Women’s Gold Cup 2014 wird in der Zeit vom 20. Mai bis 26. August 2014 ausgetragen. 27 Mannschaften spielen um sechs Plätze in der Endrunde.

Modus 
Zwei der drei Mitglieder der North American Football Union erhielten ein Freilos für die Endrunde. Dies betrifftdie USA und Mexiko. Kanada verzichtet, da bereits für die Weltmeisterschaft 2015 als Gastgeber qualifiziert, auf die Teilnahme an der kontinentalen Meisterschaft. Die sieben Mitglieder der Unión Centroamericana de Fútbol aus Zentralamerika ermittelten in einem Turnier vom 20. bis 24. Mai 2014 in Guatemala-Stadt zwei Endrundenteilnehmer. Im Bereich der Karibik tragen 20 Nationalmannschaften in fünf Gruppen Qualifikationsspiele für die Karibikmeisterschaft aus. Gespielt wurde in der Zeit vom 23. Mai bis 22. Juni 2014. Die fünf Gruppensieger, die zwei besten Gruppenzweiten sowie Trinidad und Tobago spielen dann bei der Karibikmeisterschaft vom 19. bis 26. August 2014 um vier (ursprünglich drei) Plätze beim CONCACAF Women’s Gold Cup.

Zentralamerika 
Das Turnier fand in der Zeit vom 20. bis 24. Mai in Guatemala-Stadt, Guatemala statt. Alle Spiele wurden im Estadio Mateo Flores ausgetragen.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Qualifikationsspiel 
Die beiden Gruppensieger ermittelten in einem zusätzlichen Qualifikationsspiel den mittelamerikanischen Teilnehmer für die Panamerikanischen Spiele 2015 in Toronto.

Karibik

Qualifikation

Gruppe 1 
Turnier in Antigua und Barbuda.

|}

Gruppe 2 
Turnier in Puerto Rico. Dominica zog vor Turnierbeginn zurück.

|}

Gruppe 3 
Turnier auf den Turks- und Caicosinseln.

|}

Gruppe 4 
Turnier in Haiti. Guadeloupe zog vor Turnierbeginn zurück.

|}

Gruppe 5 
Turnier in der Dominikanischen Republik. Anguilla zog vor Turnierbeginn zurück.

|}

Rangliste der Gruppenzweiten 

Berücksichtigt wurden nur die Spiele gegen die Gruppenersten und -dritten.

|}

Endrunde 
Turnier in Trinidad und Tobago in der Zeit vom 19. bis 26. August 2014. Die Spiele der Gruppe A fanden in Ato Boldon Stadium in Couva statt. Das Hasely Crawford Stadium in Port of Spain war Austragungsort der Spiele der Gruppe B, des Spiels um Platz drei sowie des Endspiels.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Spiel um Platz 3

Finale 

Fußballveranstaltung 2014
Qualifikation 2014